Наим Фрашери:

 Фрашери, Наим (1846—1900) — национальный поэт Албании, брат Абдюля и Сами Фрашери.
 Фрашери, Наим (1923—1975) — народный артист Албании, Герой социалистического труда.